Эндре Семереди (; 21 августа 1940, Будапешт) — венгерский и американский , работающий в областях комбинаторики и теоретической информатики. Лауреат Абелевской премии 2012 года «за фундаментальный вклад в дискретную математику и теорию информатики, и в знак признания глубокого и долгосрочного вклада в аддитивную теорию чисел и эргодическую теорию». Имеет число Эрдёша, равное 1.

Биография 
Родился 21 августа 1940 года в Будапеште. Один год изучал медицину и работал на фабрике, и уже потом переключился на математику, придя в науку относительно поздно. Учился в Будапештском университете, где получил степень магистра в 1965 году. Затем перешёл в Московский государственный университет, где защитил кандидатскую диссертацию в 1970 году под руководством Израиля Гельфанда.

Занимал должности приглашенного преподавателя в Стэнфордском университете (1974), Университете Макгилла в Монреале (1980), Университете Южной Каролины (1981—1983) и Чикагском университете (1985—1986). Он стал стипендиатом Fairchild Distinguished Scholar в Калифорнийском технологическом институте в 1987—1988 годах. Был профессором в Центре математических исследований Монреальского университета. В 2008 году был профессором кафедры Эйзенбуда в Исследовательском институте математических наук в Беркли. 

По состоянию на 2010-е годы — постоянный научный сотрудник Математического института Альфреда Реньи Венгерской академии наук, занимает должность профессора информатики в Ратгерском университете в Нью-Джерси. Член-корреспондент Венгерской академии наук с 1982 года, действительный член с 1987 года.

Награды 
 1967 — Премия Грюнвальда
 1968 — Премия Грюнвальда
 1973 — Премия Реньи
 1975 — Премия Пойи SIAM
 1979 — 
 2008 — Премия Стила
 2008 — Премия Рольфа Шока по математике
 2012 — 
 2012 — Премия Сеченьи
 2012 — Абелевская премия
 2013 — Большой Крест Ордена Заслуг Венгрии

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Математического института Альфреда Реньи
 Эндре Семереди
 Плотная арифметика


Члены Национальной академии наук США
Иммигрировавшие в США из Венгрии
Члены Венгерской академии наук
Лауреаты премии Пойи (SIAM)
Почётные доктора Карлова университета